Strażak – zawód 
Strażak – najniższy stopień służbowy w PSP i OSP.
Strażak – pismo Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP wydawane od 1882.